La Represa peut désigner :

Toponymes

La Represa : un quartier de la ville de Jesús María dans la province de Córdoba.

La Represa : localité de la municipalité de Aibonito à Porto Rico.

La Represa : un corregimiento de la province de Panama Ouest.

La Represa : localité de la paroisse civile de Juan Antonio Rodríguez Domínguez de la municipalité de Alberto Arvelo Torrealba dans l'État de Barinas ;
 La Represa : localité de la paroisse civile d'Urumaco de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme